Il singolare del torneo di tennis Australian Indoors 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Dianne Balestrat 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Pam Shriver (campionessa)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Alycia Moulton (semifinali)

 Gigi Fernández (semifinali)
 Elizabeth Smylie (primo turno)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Ann Henricksson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Indoors 1985